Týn ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Týn nad Bečvou (Thein), Gemeinde im Okres Přerov
 Týn nad Vltavou (Moldautein), Stadt im České Budějovice
 Týn, Ortsteil von Lomnice u Sokolova, Okres Sokolov
 Týn, Ortsteil von Luka u Doks, Okres Česká Lípa
 Týn, Ortsteil von Třebíč, Okres Třebíč
 Teynhof (Týn), aus einem mittelalterlichen befestigten Kaufmannshof entstandenes Stadtquartier in der Prager Altstadt

sowie:
 Horšovský Týn (Bischofteinitz), Stadt im Okres Domažlice
 Nový Týn, Ortsteil von Úštěk, Okres Litoměřice
 Starý Týn, Ortsteil von Úštěk, Okres Litoměřice

Siehe auch:
 Tyń, ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern (Polen)
 Týnec (Begriffsklärung)
 Týniště (Begriffsklärung)
 Thein (Begriffsklärung)
 Tien (Begriffsklärung)
 Thien (Begriffsklärung)
 Teen (Begriffsklärung)